Tivoli ist der Name folgender Orte:
 Tivoli (Latium), italienische Stadt in der Region Latium und Namensgeber für alle weiteren Bezeichnungen
 Tivoli (Grenada), Ort auf Grenada
 Tivoli (New York), Village im Dutchess County
 Tivoli (Pennsylvania), im Lycoming County
 Tivoli (Texas), im Refugio County

Areale:
 Alter Tivoli, ehemaliges Fußballstadion in Aachen
 Tivoli (Aachen), Fußballstadion in Aachen
 Tivoli Eissporthalle, ehemaliger Name der 100’5 Arena in Aachen
 Tivoli (Freiburg), Quartierteil in Fribourg/Freiburg, Schweiz
 Tivoli Friheden, Freizeitpark in Dänemark
 Tivoli (Innsbruck), Sportgelände in Innsbruck
 Tivoli (Köln), ehemaliger Vergnügungspark in Köln
 Tivoli (Kopenhagen), Vergnügungspark in Kopenhagen
 Tivoli (Lausanne), Quartierteil
 Tivoli-Park (Ljubljana), Stadtpark von Ljubljana
 Tivoli (München), Quartier im Münchner Stadtbezirk Schwabing-Freimann
 Tivoli (Neuenburg), Quartierteil in Nuechâtel/Neuenburg
 Tivoli (Oslo), ehemaliges Vergnügungsgelände im heutigen Oslo
 Gröna Lund, auch Gröna Lund Tivoli, ein Vergnügungspark in Stockholm

Gebäude:
 Villa Tivoli Aachen, ehemaliges Wohnhaus
 Tivoli (Gotha), Gründungshaus der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands
 Tivoli (Kino), Kino in Berlin-Pankow
 Schmidts Tivoli, Revuetheater in Hamburg-St. Pauli
 Tivoli (Lübeck), Sommertheater und Gaststätte in Lübeck 1837–1893
 Tivoli (Wien), ehemaliges Vergnügungsetablissement in Wien
 Schloss Tivoli, Herrenhaus im Stadtpark Ljubljanas
 Hotel Tivoli, Luxushotel in Lissabon
 Shoppi Tivoli, Einkaufszentrum in Spreitenbach (nahe Zürich)
 Teatro Tívoli (Barcelona), Film- und Bühnentheater in Barcelona
 Teatro Tivoli (Lissabon),  Film- und Bühnentheater in Lissabon

Tivoli steht außerdem für:
 Tivoli (Achterbahnmodell), ein Stahlachterbahnmodell
 Tivoli (IBM), eine IBM-Software-Familie
 Tivoli (Spiel), ein Glücksspiel
 SsangYong Tivoli, ein Pkw-Modell von SsangYong